Angela Buxton e Althea Gibson hanno battuto in finale Fay Muller e Daphne Seeney 6-1, 8-6.

Teste di serie 

 Louise Brough /   Shirley Fry (semifinali)
 Angela Mortimer /   Anne Shilcock (semifinali)

 Angela Buxton /   Althea Gibson (Campionessee)
 Beverly Baker /   Darlene Hard (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1956